Salvador Allende – politico e Presidente cileno
 Salvador Allende Castro – politico cileno
 Salvador Allende – film documentario del 2004